Селин Шекерджи () е турска актриса.

Биография 
Селин Шекерджи е родена на 1 юни 1989 година в град Измир, Турция.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Страница на Селин Шекерджи във Facebook 
 Селин Шекерджи в SinemaTürk 
 Селин Шекерджи в Sinemalar.com 
 Селин Шекерджи в Diziler.com 
 Селин Шекерджи в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Измир